Phygadeuon dubius (Gravenhorst), een gewone sluipwesp
 Phygadeuon dubius (Ruthe), een gewone sluipwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing